Meißen kan zijn:

 Meißen (stad), een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Saksen, gelegen in het district Meißen
 Landkreis Meißen, een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Saksen
 Meißen (porselein)
 Prinsbisdom Meißen

Drie historische staten binnen het Heilige Roomse Rijk:
 Markgraafschap Meißen, Lijst van markgraven van Meißen
 Prinsbisdom Meißen
 Burggraafschap Meißen